Muradov est un patronyme dérivé du prénom Murad, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Asen Muradov (né en 1991), haltérophile bulgare ;
  (né en 1989), athlète azerbaïdjanais ;
 Ogulsapar Myradowa (ou Muradova) (1948-2006), militante et journaliste turkmène des droits de l'homme.
 Shirvani Muradov (né en 1985), lutteur libre russe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri
]